Националният отбор по волейбол на Куба представя страната на международни турнири и състезания. Тимът е участвал на 6 олимпийски игри и има един бронзов медал.

Олимпийски игри

Световно първенство

Световна лига по волейбол 
 1990 – не участва
 1991 – 2 място
 1992 – 2 място
 1993 – 4 място
 1994 – 2 място
 1995 – 3 място
 1996 – 4 място
 1997 – 2 място
 1998 – 1 място
 1999 – 2 място
 2000 – 8 място
 2001 – 5 място
 2002 – 13 място
 2003 – 13 място
 2004 – 7 място
 2005 – 3 място
 2006 – 7 място
 2007 – 7 място
 2008 – 10 място
 2009 – 4 място
 2010 – 4 място
 2011 – 8 място

Външни препратки 
 Официална страница

Куба
Спорт в Куба